Шарапово — деревня в Смоленской области России, в Ельнинском районе. Расположено в юго-восточной части области в 1 км к западу от городской черты города Ельня, на автодороге  Новоалександровский (А101) — Спас-Деменск — Ельня — Починок .

Население — 302 жителя. (2007 год). Административный центр Леонидовского сельского поселения.

Достопримечательности 
 Обелиск на братской могиле жителей деревни, сожжённых гитлеровцами.
 У деревни установлен на постаменте танк Т-34

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Населённые пункты Ельнинского района